El término Yelizavétovka , Yelizavétivka (en ucraniano: Єлизаветівка) o Yelizavetovca (en moldavo), puede referirse a:

Yelizavétovca (Ungheni), localidad del distrito de Ungheni, en Moldavia
Yelizavétovca (Donduşeni), localidad del distrito de Donduşeni, en Moldavia.

Yelizavétovka (Azov, Rostov), localidad del raión de Azov del óblast de Rostov, en Rusia.

Yelizavétivka (Dnipropetrovsk)), localidad del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Yelizavétivka (Aleksándrovka, Donetsk)), localidad del raión de Aleksándrovska del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Yelizavétivka (Krasnoarmiisk, Donetsk)), localidad del raión de Krasnoarmiisk del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Yelizavétivka (Márika, Donetsk)), localidad del raión de Márika del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Yelizavétivka (Zhitomir)), localidad del óblast de Zhitomir, en Ucrania.
Yelizavétivka (Akímovka, Zaporizhia)), localidad del raión de Akímovka del óblast de Zaporizhia, en Ucrania.
Yelizavétivka (Vesele, Zaporizhia)), localidad del raión de Vesele del óblast de Zaporizhia, en Ucrania.
Yelizavétivka (Vesele, Zaporizhia)), localidad del raión de Vesele del óblast de Zaporizhia, en Ucrania.
Yelizavétivka (posiólok, Primorsk, Zaporizhia)), localidad del raión de Primorsk del óblast de Zaporizhia, en Ucrania.
Yelizavétivka (selo, Primorsk, Zaporizhia)), localidad del raión de Vesele del óblast de Zaporizhia, en Ucrania.
Yelizavétivka (Kiev)), localidad del óblast de Kiev, en Ucrania.
Yelizavétivka (Lugansk), localidad del óblast de Lugansk, en Ucrania.
Yelizavétivka (Berezanka, Mykolaiv), localidad del raión de Berezanka del óblast de Mykolaiv, en Ucrania.
Yelizavétivka (Bratske, Mykolaiv), localidad del raión de Bratske del óblast de Mykolaiv, en Ucrania.
Yelizavétivka (Snihurivka, Mykolaiv), localidad del raión de Snihuruvka del óblast de Mykolaiv, en Ucrania.
Yelizavétivka (Rozdilna, Odesa), localidad del raión de Rozdilna del óblast de Odesa, en Ucrania.
Yelizavétivka (Peremora, Tarútyne, Odesa), localidad del municipio de Peremora del raión de Tarútyne del óblast de Odesa, en Ucrania.
Yelizavétivka (Yurivka, Tarútyne, Odesa), localidad del municipio de Yurivka del raión de Tarútyne del óblast de Odesa, en Ucrania.
Yelizavétivka (Frunzivka, Odesa), localidad del raión de Frunzivka del óblast de Odesa, en Ucrania.
Yelizavétivka (Poltava), localidad del óblast de Poltava, en Ucrania.
Yelizavétivka (Járkov), localidad del óblast de Járkov, en Ucrania.
Yelizavétivka (Cherkasy), localidad del óblast de Cherkasy, en Ucrania.